

Anno 
 1947 – (MCMXLVII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1947 a.C.

Matematica 
 1947 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1947 Iso-Heikkilä – asteroide della fascia principale del sistema solare